Arxiu Episcopal de Vic, arxiu eclesiàstic del bisbat de Vic
 Agrupació Electoral del Verger, agrupació d'electors municipalista històrica d'El Verger, a la Marina Alta
 Agrupació d'Esquerra de Vilamarxant, agrupació d'electors municipalista històrica de Vilamarxant, al Camp de Túria
 Alternativa Ecologista Verde de Marbella y San Pedro de Alcántara, partit polític històric d'Andalusia
 Avian Encephalomyelitis Virus, picornavirus de l'encefalomielitis de les aus
 Activitat extravehicular, actuació d'un astronauta fora de la nau espacial
 Abans de l'Era Comuna (de l'acrònim en italià Avanti Era Volgare), expressió alternativa aconfessional de l'Abans de Crist